Odlum Brown Vancouver Open 2010 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP Challenger для мужчин и круге женских турниров ITF.

Соревнование проводилось на харлдовых кортах в Ванкувере, Канада. Из-за дождей часть матчей турнира прошла в зале.

Соревнования прошли со 2 по 8 августа.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде -  Маркос Багдатис
 в женском одиночном разряде -  Стефани Дюбуа
 в мужском парном разряде -  Кевин Андерсон и  Рик де Вуст
 в женском парном разряде -  Аша Ролле и  Риза Заламеда

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Дуди Села обыграл  Ричардаса Беранкиса со счётом 7-5, 6-2.

Женщины одиночки 

 Елена Докич обыграла  Виржини Раззано со счётом 6-1, 6-4
 Докич продолжает свою рекордную серию - на трёх последних турнирах она выиграла уже 15 матчей. За это время взято три титула.

Мужчины пары 

 Трет Конрад Хьюи /  Доминик Инглот обыграли  Райана Харрисона /  Джесса Левайна со счётом 6–4, 7–5

Женщины пары 

 Чжан Кайчжэнь /  Хайди Эль Табах обыграли  Ирину Фалькони /  Аманду Финк со счётом 3-6, 6-3, [10-4]

См. также 
 Открытый чемпионат Ванкувера

 Цикл женских турниров ITF 2010

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Канада
Теннис
Август 2010 года
2010